Silent Trigger (br: Atirador de Elite / pt: Waxman, o Atirador) é um filme de ação de 1996, dirigido por Russell Mulcahy e estrelado por Dolph Lundgren, um atirador especial e sua garota (interpretada por Gina Bellman). Lundgren interpreta um ex-agente das Forças Especiais que se junta a uma agência secreta do governo (chamado de "The Agency") como um assassino.

Ligações externas
 Silent Trigger no IMDB.com

Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1996
Filmes em língua inglesa
Filmes dirigidos por Russell Mulcahy